Příjmení Lukáč, přechýleně Lukáčová, nosí více osobností:

 Emil Boleslav Lukáč (1900–1979) – slovenský básník, překladatel a politik
 Imrich Lukáč (* 1949) – slovenský lední hokejista, bratr Jozefa a Vincenta
 Ján Lukáč (* 1959) – slovenský fotbalista
 Jozef Lukáč (* 1957) – slovenský lední hokejista, bratr Imricha a Vincenta
 Ľubomír „Luky“ Lukáč (* 1966) – slovenský folkový skladatel, zpěvak a multiinstrumentalista
 Patrik Lukáč (* 1994) – slovenský fotbalový brankář
 Štefan Lukáč (* 1943) – slovenský fotbalista
 Vincent Lukáč (* 1954) – slovenský lední hokejista, trenér a politik, bratr Imricha a Jozefa

související články
 Lukač – opčina v Chorvatsku ve Viroviticko-podrávské župě
 Lukač (Kutjevo) – vesnice v Chorvatsku, část města Kutjevo v Požežsko-slavonské župě
 Lukáčovce – obec na Slovensku v okrese Nitra

podobná příjmení
 György Lukács (1885–1971) – židovsko-maďarský marxistický filozof a literární kritik
 Simeon Lukač (1893–1964) – ukrajinský řeckokatolický biskup

Rozcestníky - příjmení
Maďarská příjmení
Slovenská příjmení
Česká příjmení